Zkratka WGA může mít více významů:

 Windows Genuine Advantage – protipirátský systém firmy Microsoft
 Web Gallery of Art – webové stránky s virtuální galerií
 WGA (lektin) – specifická bílkovina, která rozpoznává N-acetylglukosamin a sialové kyseliny
 Western Golf Association – americká golfová organizace s dlouholetou tradicí
 World Golpanning Association – Světová asociace zlatokopů
 Writers Guild of America – dvě americké odborové organizace sdružující filmové a televizní scenáristy
 Writers Guild of America, New York – sdružuje umělce z newyorského okruhu
 Writers Guild of America, Hollywood – sdružuje umělce z hollywoodského okruhu
 WGA je kód IATA letiště Wagga Wagga